Ван дер Гаг:
  (род. 1936) — нидерландский футболист.
 Ван дер Гаг, Йордан (род. 1999) — нидерландский футболист.
 Ван дер Гаг, Лотти (1923—1999) — нидерландская художница и скульптор-модернист.
 Ван дер Гаг, Митчелл (род. 1971) — нидерландский футболист, тренер.